Вассі́-су-Пізі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 200 км на південний схід від Парижа, 75 км на північний захід від Діжона, 55 км на південний схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Вассі-су-Пізі на сайті французького Національного інституту географії
 Вассі-су-Пізі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вассі-су-Пізі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вассі-су-Пізі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна